Новес ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 42 км². Население — 2807 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Покровителем города считается Нуэстра Сеньора де ла Монхия.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Toledo
 Novés

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо